Марино:

Топоним 

 Марино — деревня в Илишевском районе Башкортостана.
 Марино — деревня в городской округ город Нефтекамск  Башкортостана.
 Марино — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Марино — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Марино — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Марино — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Марино — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Марино — деревня в Клинском районе Московской области.
 Марино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Марино — деревня в Батецком районе Новгородской области.
 Марино — посёлок в Исетском районе Тюменской области.
 Марино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Марино — муниципалитет штата Нуэва-Эспарта в Венесуэле
 Марино — город в провинции Рим региона Лацио Италии.
 Марино — село в общине Илинден Республики Македония.
 Марино — городской район Дублина в Ирландии.

Носители фамилии 
 Марино, Анджела (род. 1986) — новозеландская баскетболистка.
 Марино, Антонио (род. 1942) — католический прелат, шестой епископ Мар-дель-Платы с 6 апреля 2011 года.
 Марино, Гильермо (род. 1981) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Марино, Дадо (1915—1989) — американский боксёр-профессионал.
 Марино, Джамбаттиста (1569—1625) — итальянский поэт.
 Марино, Джозеф Сальвадор (род. 1953) — американский прелат и ватиканский дипломат.
 Марино, Джулия (род. 1997) — американская сноубордистка.
 Марино, Дэн (род. 1961) — профессиональный игрок в американский футбол.
 Марино, Иньяцио (род. 1955) — итальянский трансплантолог и политик.
 Марино, Паскуале (род. 1962) — итальянский футболист и тренер.
 Марино, Ребекка (род. 1990) — канадская теннисистка.
 Марино, Хулия (род. 1992) — парагвайская фристайлистка.

Футбольные клубы 

 Марино (Лос-Кристианос) — футбольный клуб из Лос-Кристианоса, Канарские острова, Испания.
 Марино (Луанко) — футбольный клуб из города Луанко, Испания.

См. также